Osoby noszące nazwisko Moloto:
 Bakone Justice Moloto (ur. 1944) – południowoafrykański prawnik i sędzia.
 Lebogang Moloto (ur. 1990) – południowoafrykański  piłkarz.
 Sello Moloto (ur. 1964) – południowoafrykański polityk.
 Trott Moloto (ur. 1956) – południowoafrykański trener piłkarski.